Сымен — горный хребет в северной части Эфиопского нагорья к северо-востоку от Гондэра.
 Сымен — национальный парк в Эфиопии, в регионе Амхара.
 Сымен - царство Бета-Исраэль на севере Эфиопской Империи.